El príncipe Juan del Reino Unido (nacido como John Charles Francis; Sandringham House, 12 de julio de 1905 -Sandringham House 18 de enero de 1919) fue un príncipe del Reino Unido y miembro de la familia real británica desde su nacimiento, como el hijo menor del rey-emperador Jorge V y de su consorte, la reina-emperatiz María de Teck, hasta su muerte. Era hermano menor de los futuros reyes-emperadores Eduardo VIII y Jorge VI. 

Fue un príncipe enfermizo que sufría epilepsia, y que permaneció recluido por sus padres durante gran parte de su vida, apartado de la vida pública.

Juan nació durante el reinado de su abuelo paterno, el rey Eduardo VII del Reino Unido.

En 1910, su padre, el entonces príncipe de Gales (futuro Jorge V) ascendió al trono tras la muerte de su abuelo paterno, el rey-emperador Eduardo VII y el príncipe Juan se convirtió en el quinto en la línea de sucesión al trono británico.

Juan desempeño el papel de un miembro de pleno derecho de la familia, apareciendo con frecuencia en público hasta después de su undécimo cumpleaños, cuando su condición se convirtió en severo.
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Nacidos en Sandringham House
Fallecidos en Londres

Familia e infancia 

El príncipe Juan (que recibió los nombres John Charles Francis) nació en York Cottage, en la propiedad de su familia en Sandringham, en Norfolk, (Inglaterra). Su padre era Jorge, el príncipe de Gales, segundo hijo y heredero del rey Eduardo VII y de la reina Alejandra de Dinamarca; su madre era la princesa María de Teck, única hija de Francisco, duque de Teck (de origen alemán) y de María Adelaida de Cambridge, nieta a su vez de Jorge III del Reino Unido. En el momento de su nacimiento, el príncipe Juan pasó a ocupar el sexto lugar en la línea de sucesión del trono británico.

En su bautismo, que tuvo lugar el 3 de agosto de 1905 en la iglesia de Santa María Magdalena de Sandringham, fue apadrinado por el rey de Portugal, la princesa Alicia del Reino Unido, el rey Haakon VII de Noruega, el príncipe Juan de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg y el duque de Fife, además del Duque y la Duquesa de Esparta.

Enfermedad y reclusión 

El príncipe Juan sufrió su primer ataque epiléptico a los cuatro años. En 1910, tras el fallecimiento de su abuelo, sus padres se convirtieron en reyes de Gran Bretaña e Irlanda. No asistió a la coronación de su padre, que tuvo lugar el 22 de junio de 1911.

Con doce años, su enfermedad empeoró notablemente y se instaló en Wood Farm, cerca de Sandringham House. El príncipe Juan pudo disfrutar allí de una vida feliz aunque limitada, pues fue apartado de todo acto público en el que participaban sus padres y hasta sus hermanos. Estuvo al cuidado de una niñera, Charlotte Bill (1875-1965), a la que llamaba afectuosamente Lala, y también tuvo a su servicio una cocinera, un cochero, una doncella y hasta un tutor privado, Henry Peter Hansell (1863-1935). El príncipe, al que afectuosamente todos llamaban Johnnie, también tenía un jardín privado donde plantaba y pasaba la mayor parte de su tiempo. Poseía un gran número de juguetes y libros.

Muerte 

El príncipe Juan falleció en Wood Farm el 18 de enero de 1919. Sus padres no se encontraban allí, sino que estaban en el Palacio de Buckingham. Fue enterrado el 21 de enero en el cementerio de la iglesia donde había sido bautizado 13 años antes.

Desde entonces, ningún miembro de la Familia Real Británica se atreve a darle el nombre de Juan (John) a sus hijos varones por fatalismo y superstición, ya que la muerte prematura del joven príncipe les causó una fuerte impresión.

Títulos y tratamientos
12 de julio de 1905-6 de mayo de 1910: Su alteza real el príncipe Juan de Gales.
6 de mayo de 1910-18 de enero de 1919: Su alteza real el príncipe Juan.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos

Personas con epilepsia
Príncipes de Reino Unido
Casa de Windsor
Niños fallecidos